Kunajew ist der Familienname folgender Personen:

 Dinmuchamed Kunajew (1912–1993), sowjetischer Politiker
 Wjatscheslaw Michailowitsch Kunajew (* 1976), russisch-weißrussischer Biathlet